Ямбург:

Топоним 
 Ямбург — посёлок в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Ямбург — аэропорт в Ямало-Ненецком автономном округе.
 
 Ямбург — название города Кингисепп в Ленинградской области, с 1703 по 1922 год.
 Ямбург — прежнее название села Днепровое в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Ямбург — прежнее название села Ямбор в Табунском районе Алтайского края.

Наименование 
 «Ямбург» — шнява Балтийского флота России, участник Северной войны 1700—1721 годов.

Фамилия 
 Ямбург, Евгений Александрович (род. 1951) — советский и российский педагог и общественный деятель.

См. также 
 Ней-Ямбург
 Ямбургский полк